Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Mak Hee Chun/Teo Kok Siang (Champion)
  Choi Young-woo/Kim Gi-jung (3. Runde)
  Kim Dae-eun/Kim Ki-eung (Halbfinale)
  Chai Biao/Qiu Zihan (Finale)
  Li Gen/Zhang Nan (Viertelfinale)
  Jacco Arends/Jelle Maas (3. Runde)
  Sylvain Grosjean/ Sam Magee (2. Runde)
  Martin Campbell/Angus Gilmour (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008